Todo sistema de comunicación está compuesto por:

Las palabras código resultantes de una codificación de fuente tienen asociada información que será utilizada en procesos posteriores para una reconstrucción del señal original. Por ello, las palabras código deben ser protegidas (codificación de canal) contra el error que el canal de transmisión introduce, ya que un error de bit puede resultar en una disminución considerable de la calidad final. Para una protección más eficaz de dicha información se ha de tener en cuenta que la cantidad de información que contiene una palabra código o un mensaje es una medida constante, pero su importancia como medida cualitativa puede cambiar. Es decir, dentro de una misma palabra código se pueden encontrar bits que tengan más importancia que otros.

Por lo tanto se utilizarán códigos con protección de error desigual (UEP) debido a que proporcionan una mayor protección a los bits o bloques del código que son más importantes, y menor protección a los bits o bloques de menor importancia. Se debe garantizar la adecuada protección contra el error dependiendo de la importancia de la información. 

La palabra código quedará subdividida en dos grupos, los bits "especiales" o "alta prioridad" y los bits de “baja prioridad”. Es decir, tendremos la palabra código con protección a dos niveles. 

Los códigos con protección de error desigual se basan en utilizar diferentes códigos de control de error dependiendo de la prioridad del bit o bloque. Para el caso de corrección por bloques se utilizarán los códigos de bloque, utilizando un método más restrictivo en aquellos bloques que así lo requieran. En el caso de corrección por bits se utilizarán los códigos convolucionales que incluirán más bits de redundancia a los bits "especiales".

A continuación se muestran dos imágenes donde se puede observar una imagen transmitida sin corrección de error y otra imagen con protección de error desigual, utilizando códigos convolucionales. Podemos observar que la protección de errores de canal es una parte importante en los sistemas de comunicación.

La protección de error desigual podrá realizarse únicamente si se puede transferir la información sobre las diferentes clases de sensibilidad de error de bit desde el codificador hasta la red de acceso, o si los bits en la trama están organizados en clases. En caso contrario, se realizará un protección de error igual (EEP), todos los bits o bloques serán considerados con la misma importancia.

La protección de error desigual también reducirá de forma eficaz la redundancia total necesaria para proteger correctamente una secuencia de bits, disminuyendo así el número de bits necesarios para ser enviado el mensaje correctamente hacia el receptor. 

A continuación se muestra una tabla comparativa entre los bits necesarios para el envío de imágenes codificadas a través de dispositivos móviles utilizando UEP y EEP.

La mayor aplicación de la codificación de canal está en la comunicación multimedia. Pero especialmente, para las aplicaciones wireless(comunicación inalámbrica) como telefonía móvil y la difusión de la señal de televisión. También es muy útil en comunicaciones espaciales y por satélite, comunicación digital y almacenamiento.

Principales usos de los códigos de protección de error desigual 
 Internet: Las cabeceras de los paquetes son más importantes para la entrega del paquete y necesitan mayor protección que los datos útiles para asegurar que los datos recibidos son correctos.
 Transmisión por un canal inalámbrico: Ficheros de baja resolución necesitan mayor protección que ficheros de alta resolución, de esta forma conseguimos que el usuario pueda tener al menos una reconstrucción después de la transmisión. 
 Vídeo codificado: Mayor prioridad para la información de vectores de movimiento e inferior para los coeficientes de la DCT de la imagen predicción de error.
 Imagen codificada: Los bits más significativos de cada píxel son los llamados bits especiales.
 Audio: Los bits más significativos de la palabra código son los llamados bits especiales.

Véase también 
 H.264/MPEG-4 AVC
 Modulación

Gestión de datos
Error